В парному розряді жіночого тенісного турніру Eckerd Tennis Open 1977, що проходив у рамках Туру WTA 1977, Лінкі Бошофф і Ілана Клосс виграли титул, у фіналі перемігши пару Брігітт Куйперс і Маріс Крюгер 6-7, 6-2, 6-2.

Основна сітка

Посилання 

Eckerd Open
Тур WTA 1977